Die Irish Professional Championship 1989 war ein Snookerturnier zur Ermittlung des nord-/irischen Meisters im Snooker im Rahmen der Saison 1988/89. Sie wurde im Februar 1989 im nordirischen Antrim ausgetragen. Der zweifache Weltmeister Alex Higgins gewann seinen sechsten Titel durch ein 9:7 gegen Jack McLaughlin, das höchste Break war ein 84er-Break von Tommy Murphy.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr sank das Preisgeld um etwa 2.000 ₤ auf 11.850 ₤.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen 12 Spieler teil.

Finale 
Jack McLaughlin erwischte gegen den haushohen Favoriten Alex Higgins den besseren Start und ging mit 3:0 im Führung. Doch Higgins konnte erst ausgleichen, um dann mit 5:3 und 6:4 in Führung zu gehen. McLaughlin gelang zwar der Ausgleich zum 6:6, doch Higgins gewann die zwei folgenden Frames und brauchte lediglich einen Frame zum Sieg. McLaughlin holte zwar den folgenden Frame, musste sich aber im nächsten mit 24:71 durch ein 51er-Break von Higgins geschlagen geben.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Nordirland
Sportveranstaltung in Antrim and Newtownabbey
1989